|-
| 124901 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124902 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124903 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124904 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124905 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124906 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124907 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124908 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124909 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124910 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124911 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124912 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124913 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124914 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124915 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124916 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124917 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124918 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124919 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124920 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124921 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124922 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124923 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124924 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124925 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124926 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124927 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124928 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124929 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124930 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124931 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124932 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124933 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124934 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124935 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124936 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124937 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124938 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124939 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124940 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124941 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124942 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124943 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124944 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124945 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124946 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124947 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124948 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124949 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124950 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124951 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124952 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124953 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124954 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124955 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124956 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124957 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124958 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124959 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124960 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124961 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124962 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124963 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124964 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124965 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124966 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124967 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124968 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124969 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124970 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124971 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124972 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124973 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124974 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124975 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124976 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124977 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124978 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124979 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124980 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124981 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124982 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124983 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124984 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124985 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124986 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124987 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124988 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124989 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124990 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124991 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124992 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124993 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124994 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124995 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124996 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124997 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124998 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124999 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125000 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
4